Dr. J.E.A.L. Struick - historicus en publicist
 Marja Struick - schaatsster
 Tom Struick van Bemmelen - Lid Eerste Kamer voor de VVD
 Willemien Brom-Struick, W.J. Struick - verzamelaar en publiciste van dansen en liederen.